

Architettura 
 Palazzo Giustinian Recanati – palazzo veneziano ubicato nel sestiere di Dorsoduro e affacciato sul Canale della Giudecca
 Ca' Giustinian Recanati – palazzo veneziano ubicato nel sestiere di Dorsoduro al civico 1012

Arte 
 Annunciazione di Recanati – opera di Lorenzo Lotto
 Polittico di Recanati – opera di Lorenzo Lotto

Gastronomia 
 Brodetto di Porto Recanati – piatto tipico marchigiano

Geografia 
 Recanati – comune in provincia di Macerata dove nacque Giacomo Leopardi
 Recanati – frazione di Giardini-Naxos nella città metropolitana di Messina
 Porto Recanati – comune italiano in provincia di Macerata, nelle Marche

Persone 
 Recanati – famiglia di origine veneta
 Benvenuto Mareni da Recanati – religioso italiano francescano dell'XI secolo, venerato come beato
 Bartolomeo Placido di Recanati – religioso italiano apostolino del XIII secolo venerato come beato
 Giacomo da Recanati – pittore italiano del XIII secolo
 Menahem Recanati – religioso italiano della fine del XIII e inizi del XIV secolo
 Girolamo Recanati Capodiferro – cardinale italiano del XIV secolo
 Giusto Recanati – cardinale italiano del XVII secolo

Sport 
 Basket Recanati – società di pallacanestro